Pojem mimosa má několik významů:

 mimosa (koktejl) – koktejl
 Mimosa (hvězda) – hvězda Souhvězdí Jižního kříže, též označovaná jako Beta Crucis
 MIMOSA – česká družice
 Mimosa (loď) – loď, na které v roce 1865 připluli první velšští osadníci do Jižní Ameriky
 Mimosa (album) – název alba skupiny Fun Lovin' Criminals
 Mimosa (citlivka, mimóza) – rod rostlin z čeledi bobovité
 Mimosa – vila v Karlových Varech